SH3 nebo SH-3 může být:

 Sikorsky SH-3 Sea King – vrtulník
 SuperH – mikroprocesor

Zkratky